Strumellopsis är ett släkte av svampar. Strumellopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Strumellopsis